Schema (altgriechisch für „Haltung, Gestalt, Form“) steht für:

 Schema (algebraische Geometrie), zentrales Konzept der Mathematik
 Schema (Informatik), formales Modell der Struktur von Daten
 Schema (Psychologie), Struktur von Gedächtnisinhalten
 Schema, beschreibende Zeichnung, siehe Diagramm #Figürliche oder kartografische Darstellung
 Schema, Formvorgabe oder Muster, siehe Schablone
 Schema, grundlegendes Element einiger philosophischer Theorien, siehe Schematismus
 Schema Yisrael, Bibelvers Schma Jisrael
 Schima (Gewand), auch Schema, Gewandstück mancher orthodoxer Mönche und Nonnen
 Schema.org, Daten-Initiative

Siehe auch:

 Schematismus (Begriffsklärung)
 Schemen (spukhafte Erscheinung, Trugbild)